Хасидим (на иврит: חסידים) е множествено число на Хасид (חסיד), което означава „благочестив“, и може да се отнася до:

 хасидеите;
 германските пиетисти, които са ашкеназко движение в Рейнланд от 12-13 век;
 Хасидизъм.